Ежи Харасымович (, 24 июля 1933, Пулавы – 21 августа 1999, Краков) – польский поэт.

Биография 
Рос в Стрые, Львове, Жешуве, Лиманове, впоследствии поселился и прожил жизнь в Кракове. Дебютировал в 1955 вместе с М.Бялошевским и З.Хербертом. Выпустил первую книгу в 1956. Принадлежал к поколению 56.

По завещанию поэта его прах был развеян над Восточными Бескидами.

Творчество 
Поэзия Харасымовича опирается на образы народного христианства, славянские верования и легенды: поэт глубоко интересовался культурой лемков, не раз писал о Бескидах.

Произведения 

 Cuda (1956)
 Powrót do kraju łagodności (1957)
 Wieża melancholii (1958)
 Przejęcie kopii (1958)
 Genealogia instrumentów (1959)
 Mit o świętym Jerzym (1959)
 Ma się pod jesień (1962)
 Podsumowanie zieleni (1964)
 Budowanie lasu (1965)
 Pastorałki polskie (1966, 1980)
 Zielony majerz (1969)
 Madonny polskie (1969, 1973, 1977)
 Znaki nad domem (1971)
 Bar na Stawach (1972, 1974)
 Zielnik. Pascha Chrysta (1972)
 Polska weranda (1973)
 Małopolska (1973,опубл. 1975)
 Córka rzeźnika (1974)
 Żaglowiec i inne wiersze (1974)
 Barokowe czasy (1975)
 Banderia Prutenorum ... (1976)
 Polowanie z sokołem (1977)
 Cudnów (1979)
 Wiersze miłosne (1979, 1982, 1986)
 Z nogami na stole (1981)
 Wesele rusałek (1982)
 Wiersze na igrzyska (1982)
 Wiersze sarmackie (1983)
 Dronsky (1983)
 Złockie niebo cerkiewne (1983)
 Klękajcie narody (1984)
 Na cały regulator (1985)
 Lichtarz ruski (1987)
 Ubrana tylko w trawy połonin (1988)
 Za co jutro kupimy chleb (1991)
 Kozackie buńczuki (1991)
 W botanicznym. Wiersze zen (1992)
 Czeremszanik (1993)
 Zimownik (1994)
 Worożycha (1994)
 Samotny jastrząb (1995)
 Klasztor na księżycu (1996)
 Srebrne wesele (1997)

Признание 
Лауреат премии им. Станислава Пентака (1967), Фонда Косцельских (1972), Министерства культуры (1975).

На его стихи писал музыку Кшиштоф Пендерецкий, одно из его стихотворений положено на музыку С.Барбером (см.: .

Харасымович в России 
На русский стихи Харасымовича переводили Наталья Астафьева, Анатолий Гелескул, Зыгмунт Левицкий и др.

Публикации на русском языке 
 Поэты Народной Польши. В.Слободник, А.Свирщиньская, Э.Мажец, А.Каменьская,Т.Новак, Е.Харасымович. Переводы и вступление Н.Астафьевой / альм. Поэзия 1974 вып. 13 сс.236-248
 Из польской поэзии. Тадеуш Новак, Ежи Харасымович. Вступление и перевод Натальи Астафьевой /Иностранная литература 1977 № 4. сс.3-14
 Стихи//Из современной польской поэзии. М.: Прогресс, 1979, с.91-160. Переводы Натальи Астафьевой, Анатолия Гелескула, Зигмунта Левицкого и др.
 Стихи // Н.Астафьева, В.Британишский. Польские поэты XX века. Антология. Том второй. СПб: Алетейя 2000, сс.228-248. Переводы Н.Астафьевой

Примечания

Литература 
 Kaliszewski A. Książę z Kraju Łagodności: o twórczości Jerzego Harasymowicza. Kraków: Wydawn. Literackie, 1988

Ссылки 
 ,
 
 

Поэты Польши
Поэты Польши XX века
Лауреаты премии имени Станислава Пентака